El término crónica hace referencia a varios artículos:

Significado 
 una crónica, obra literaria que narra los hechos históricos de forma cronológica;
 una enfermedad crónica, un padecimiento de larga duración y por lo general de progresión lenta;

Periodismo

Género 
 la crónica, un género periodístico:
 la crónica de sociedad, un género derivado del anterior;

Prensa escrita

Argentina 
 Crónica, un diario de Buenos Aires;
 Crónica, un diario de Comodoro Rivadavia, Chubut;
 Crónica, un diario de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires;

Chile 
 Crónica, hoy La Estrella de Concepción, diario de Concepción, Región del Bio Bio (1995-2009);

Colombia 
 La Crónica del Quindío, diario de Armenia, Quindío;

Ecuador 
 Crónica, diario de Loja;

España 
 Crónica, revista de Madrid (1929-1938);
 La Crónica de Córdoba, diario publicado en 1858-1875;
 La Crónica de León, diario publicado en 1985-2013;

Guatemala 
 Crónica, revista de la ciudad de Guatemala;

México 
 La Crónica de Hoy, diario de la Ciudad de México;
 La Crónica, diario de Campeche;
 La Crónica, diario de Mexicali;
 La Crónica de San Luis;

Paraguay 
 Crónica, diario de Asunción;

Perú 
 La Crónica, diario de Lima (1912-1990);

Uruguay 
 Crónicas, diario de Soriano, Mercedes;

Otros medios

Noticias 
 Crónica (antes, Crónica 10), noticiero del canal 10 de Córdoba;

Televisión 
 Crónica Musical, canal argentino de televisión por cable dedicado a la música (1995-1996);
 Crónica TV, canal argentino de televisión por cable orientado a las noticias;

Cine 
 Crónica para un futuro, película argentina de 1967.